Hautsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hautsch (1883–1959), deutscher Klassischer Philologe
 Hans Hautsch (1595–1670), deutscher Zirkelschmied